Кунс — фамилия. Известные носители:
 Кунс, Бенджамин (род. 1986) — новозеландский лыжник, участник Олимпийских игр в Ванкувере.
 Кунс, Джефф (род. 1955) — современный американский художник.
 Кунс, Крис (род. 1963) — американский политик.
 Кунс, Малколм (род. 1998) — игрок в американский футбол.